

Astronomia 
 Comstock – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Comstock – charter township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Comstock – città della Contea di Clay, Minnesota
 Comstock – villaggio della Contea di Custer, Nebraska

Persone 
 Andrew Comstock (1795-1864) – medico e linguista statunitense
 Anna Botsford Comstock (1854-1930) – entomologa e pedagoga statunitense, moglie di John Henry Comstock
 Anthony Comstock (1844-1915) – politico, attivista, e ispettore postale statunitense
 Barbara Comstock (1959) – politica statunitense
 George Cary Comstock (1855-1934) – astronomo statunitense
 John Henry Comstock (1849-1931) – entomologo ed aracnologo statunitense
 John Lee Comstock (1789-1858) – chirurgo, editore e pedagogo statunitense
 Alexander Comstock Kirk (1888-1979) – diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia nel 1945-46.